

События 
 Консулы Маний Ацилий Глабрион и Гней Корнелий Север. Консул-суффект Марк Валерий Гомулл.
 Китайский император Сяо-цзин заключил мир с хунну.

Родились 
  — китайский военачальник, политик и полководец, живший во времена поздней династии Восточная Хань.

Скончались 
 1 января — , патриарх Александрии.
  — императрица Сяочун во времена династии Хань.

См. также